Jamajka zadebiutowała na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1934 roku na igrzyskach w Londynie. Kolejny start miał miejsce dwadzieścia lat później, w 1954 na igrzyskach w Vancouver i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach, oprócz zawodów w 1986 roku. Najwięcej złotych medali (10) oraz najwięcej medali w ogóle (22) reprezentacja Jamajki wywalczyła na igrzyskach w Melbourne w 2006 roku.

Jamajka była raz organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej 1966 w Kingston

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!